The Stage Hand peut faire référence à :
 The Stage Hand (Zigoto garçon de théâtre), court métrage de Larry Semon et Norman Taurog sorti en 1920
 The Stage Hand, court métrage de Harry Langdon sorti en 1933